Wimbledon 2008 - trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 23 czerwca – 6 lipca na trawiastych kortach londyńskiego All England Tennis Club. Obrońcami tytułów byli Amerykanka Venus Williams i Szwajcar Roger Federer. Williams powtórzyła ubiegłoroczny rezultat, wygrywając w finale z młodszą siostrą Sereną 7:5, 6:4. Natomiast Federer po pięciosetowym pojedynku przegrał w decydującym spotkaniu z Hiszpanem Rafaelem Nadalem.

Podczas zawodów, na konferencji prasowej Jonas Björkman ogłosił, że po sezonie 2008 kończy karierę sportową. Szwed był niegdyś czwartym tenisistą rankingu singlowego i liderem w grze podwójnej.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Rezygnacje 
  Jo-Wilfried Tsonga wycofał się z turnieju z powodu kontuzji kolana.
  Juan Mónaco nie wystąpił w Londynie ze względu na kontuzję pleców.
  Carlos Moyá zrezygnował z udziału w turnieju, co spowodowała kontuzja ramienia.
  Tatiana Golovin wycofała się z powodu przedłużającej się kontuzji pleców.

Obrońcy tytułów

Bibliografia 

 
 
 

Wimbledon 2008
2008 w Anglii